Le terme petit chien peut faire référence à différentes notions :

 un animal  Petit chien lion, Petit chien courant suisse, Petit chien à bélière ou Petit chien russe ;

 une constellation  Petit Chien ;

 une culture  Le Petit Chien ou Le Petit Chien de la marquise ;